Bruno Jacoponi, detto Jacoponi I (1895-...) – calciatore italiano, portiere del Livorno
Gino Jacoponi, detto Jacoponi II (1899-...) – calciatore italiano, attaccante del Livorno
Jacoponi (...) – calciatore italiano  (nome sconosciuto), attaccante dell'Alba Audace
Natale Vasco Jacoponi (1901-1963) – partigiano, sindacalista e politico italiano

Pagine correlate
Iacoponi